Raumer steht für:

 Raumer-Plateau, naturräumliche Einheit im Elbsandsteingebirge, siehe Liste der naturräumlichen Einheiten in Sachsen
 Raumschiffe in der Science-Fiction, siehe z. B. Begriffe der Dune-Zyklen #Raumer
 Raumer Wind (Segelsprache), Wind schräg von hinten kommend (in einem Winkel von etwa 100° bis 170°), siehe Kurse zum Wind #Raumschots

Raumer ist der Familienname folgender Personen:
 Raumer (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht

 Adalbert von Raumer (1891–1914), Historiker
 Ephraim Jonathan Raumer (1646–1676), deutscher Theologe und Prediger
 Eugen von Raumer (1758–1832), preußischer Generalleutnant und Festungskommandant von Neiße
 Friedrich Amadeus Gottlieb von Raumer (1643–1728), anhaltischer Regierungsdirektor und fürstlicher Gesandter
 Friedrich von Raumer (1781–1873), deutscher Historiker und Politiker
 Georg Raumer (1610–1691), deutscher Theologe und Prediger
 Georg Wilhelm von Raumer (1800–1856), preußischer Regierungsbeamter, Direktor des Geheimen Staatsarchivs
 Gustav Raumer (1857–1945), Stadtrat in Weimar

 Helga Raumer (1924–1997), deutsche Schauspielerin
 Johann Georg von Raumer (1671–1747), anhaltischer Regierungspräsident und Gesandter

 Kurt von Raumer (1900–1982), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Leopold Gustav Dietrich von Raumer (1726–1788), anhaltischer Regierungsdirektor
 Rudolf von Raumer (1815–1876), deutscher Sprachwissenschaftler und Germanist
 Rudolf von Raumer (Landrat) (1843–1882), deutscher Landrat
 Theodor Christian Raumer (1644–1707), deutscher Theologe und Rektor